Gili – cognome italiano
 Isole Gili – arcipelago